Adela Noriega – attrice messicana
Antonio Noriega Varela – giornalista e poeta spagnolo
Carlos Noriega – astronauta peruviano naturalizzato statunitense
Cristian Noriega – calciatore guatemalteco
Daniel Noriega – calciatore venezuelano
Eduardo Noriega – attore spagnolo
Javier Noriega – nuotatore spagnolo
José Antonio Noriega – ex calciatore messicano
José María Noriega – calciatore spagnolo
Leonel Noriega – calciatore guatemalteco
Luis Miguel Noriega – calciatore messicano
Manuel Noriega – militare e politico panamense
Patricio Noriega – rugbista e allenatore di rugby argentino
Raúl Noriega – calciatore ecuadoriano
Sarah Noriega – pallavolista statunitense
Zenón Noriega Agüero – generale e politico peruviano